Koninklijke Racing Club Genk, een Belgische voetbalclub
 Koninklijke Roeivereniging Club Gent, een Belgische roeivereniging